Les Piazza sont une famille d'artistes italiens, des peintres lombards de la ville de Lodi :

 Albertino Piazza (1490-1528/1529)
Martino Piazza da Lodi (1475/1480 - 1523) et ses trois fils : 
 Scipione Piazza, le plus jeune
 Cesare Piazza (1523 - 1562)
 Callisto Piazza (1500 - 1561), le plus connu,  et son fils :
 Lodi Fulvio Piazza (1536 - après 1579)

Homonymie de patronyme
Famille d'artistes italiens
Patronyme italien